Добров Геннадій Михайлович
 Добров Іван Петрович
 Добров Петро Васильович